Поли́на Па́вловна Куте́пова (род. 1 августа 1971, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2004).

Биография 
Родилась 1 августа 1971 года в Москве в один день со своей сестрой-близнецом Ксенией.

Вместе с сестрой готовилась к артистической карьере с детства. Занималась в театральной студии и киношколе. Снималась в кино. В 1993 году окончила режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская Петра Фоменко). С 1993 года — актриса Московского театра «Мастерская П. Фоменко».

Семья 
 муж — Евгений Каменькович (род. 1954), режиссёр.
 дочь — Надежда Каменькович (род. 6 мая 1997).
 свекровь — Ирина Молостова (1929—1999), театральный режиссёр.

Избранные театральные работы 
 Виола в «Двенадцатой ночи» У. Шекспира,
 Аннушка, Княжна Шлепохвостова во «Владимире III степени» Н. Гоголя,
 Мастерица модной лавки в «Приключении» М. Цветаевой,
 Купавина в «Волках и овцах» А. Островского,
 Квентина Компсон в «Шуме и ярости» У. Фолкнера,
 Леди Бракнелл в «Как важно быть серьёзным» О. Уайльда,
 Коломбина и Маска в «Балаганчике» А. Блока,
 Девушка в «Тане-Тане» О. Мухиной (приз за лучшую женскую роль театрального фестиваля «Контакт», г. Торунь, Польша, 1996),
 Верочка в «Месяце в деревне» И. Тургенева,
 Маша в «Трёх сестрах» А.Чехова,
 Саша в «Фантазиях Фарятьева» А.Соколовой,
 Молли Блум в «Улиссе» Дж. Джойса (премия «Золотая маска» 2010 года за лучшее исполнение женской роли),
 Критик в «Даре» Вл. Набокова (2012).

Фильмография 
  — Куда он денется! — Полина Гребенько, дочь Екатерины
  — Василий и Василиса — дочь Вологжиных
  — Рыжий, честный, влюблённый — Лаура, сестра Людвига
  — С нами не соскучишься
  — Контрабандист — Русакова
  — Дети играют в Россию / Les enfants jouent à la Russie — горничная, одна из «чеховских» сестёр
  — Настя — Настя Плотникова
  — Мелкий бес — Людмила
  — Орёл и решка — Зина Прищепкина
  — Умирать легко — Лиза
  — Дальнобойщики (3-я серия «Экспедитор») — «Марина», «экспедитор»
  — Прогулка — «императрица Екатерина II Алексеевна»
  — Штрафбат (6 серия) — Катерина
  — Всё золото мира — Александра
  — Инди — Лиза, жена Арсения
  — Отец — Люба
  — Мой муж — гений — Вера Судакова
  — Клинч
  — Обстоятельства  — Лиза
  — Чудо — Наташа Артемьева, жена Николая
  — Пелагия и белый бульдог — Пелагия, монахиня (она же — Полина Лисицына)
  — В Париж! — Маша
  — У каждого своя война — Люба
  — Каденции — Вера, юрист
  — Дом ветра — Таисья Левшина, дворничиха
  — Военный госпиталь — Ольга
  — Здрасьте, приехали! — дама с торшером
  — Две зимы и три лета — Лизавета Пряслина
  — Петербург. Только по любви
  — Синяя роза — Лиза
  — Я требую любви! — Галина
  — Дипломат — Сима, работница МИДа
  — Портрет незнакомца — Тамара
  — Мёртвое озеро — Татьяна Петровна Уточкина
  — Королева — Наталья
  — Хороший человек — Кононова
  — Чиновница — Вероника
  — Единица Монтевидео — Коротаева
  — Раневская — Павла Вульф

Озвучивание мультфильмов 
  — Ку! Кин-дза-дза — Елена Ивановна Царапкина, мама Толика
  — Возвращение Буратино — Пьеро
  — Ми-Ми-Мишки — Тучка, второстепенные персонажи
  — Сказочный патруль и его спин-офф — Снежка, Мальвина, доп. голоса
  — Кощей. Начало — Снежка

Признание и награды 
 1995 — премия газеты «Комсомольская правда» лучшей актрисе года
  — специальный приз лучшей молодой актрисе на театральном фестивале «Контакт-1996» в Польше (спектакль «Таня-Таня»)
 1997 — премия «Кинотавра» «Золотой Овен» за вклад в киноискусство.
 1997 — премия «Кумир» в номинации «Будущий кумир».
 «Овен-1996»
 «Овен-1999»
  — Лауреат театральной премии «Чайка»
 2004 — Заслуженный артист Российской Федерации
  — Премия Хрустальная Турандот
  — Лауреат Международной театральной премии им. К. С. Станиславского за 2007 год в номинации «Мастерство актёра. Женская роль»
  — Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за роль Молли Блум в спектакле театра «Мастерская П. Фоменко» «Улисс».

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры СССР
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты премии «Золотой орёл»
Выпускники школы № 67 (Москва)
Актрисы XXI века
Сёстры Кутеповы